«Tomé» —o «Tome»— puede referirse a:

Toponimia 
 Isla Tomé, Bretaña, Francia.
 Tomé, ciudad y comuna de Biobío, Chile.
 Tome (登米市 Tome-shi), villa de la prefectura de Miyagi, Japón.

Personajes 
Tomé es la variante galaico-portuguesa del nombre Tomás:
 Tomé Pires (1465-1523/24 o 1540), embajador portugués.
 Tomé de Sousa (Thomé de Souza) (1503-1579), militar y político portugués. 
 Tomé Vera Cruz (1955-), Primer Ministro de Santo Tomé y Príncipe.

Véase también 
 São Tomé, .
 Tomás, .